El club Sport Victoria del Huayco es un club de fútbol del Perú, del distrito de Uchumayo en la ciudad de Arequipa en el Departamento de Arequipa. Fue fundado el 4 de febrero de 1904. Es el club de fútbol más antiguo de toda Arequipa, por lo cual se le conoce como el "Decano".

Historia

Fundación 
Sport Victoria del Huayco  fue fundado la noche del 4 de febrero de 1904, por iniciativa de los trabajadores de la Fábrica de Tejidos “La Unión” en el poblado denominado El Huayco del distrito de Uchumayo. Los anales de la historia sostienen que su nombre fue en honor a la reina Victoria de Gran Bretaña, presente en los corazones de los ingleses que llegaron a trabajar en la fábrica de tejidos. Su insignia es una corona real descansando encima de una pelota.

La fábrica de telares se instaló en Uchumayo en 1897 con capitales del empresario Miguel Forga Barnack, español de origen catalán, quien la edificó con el afán de ampliar su imperio lanero. Junto a Forga, llegó Míster Loore, profesor inglés de sus hijos y de los ingenieros que trajo consigo a la fábrica. Fue justamente Míster Loore quien masificó y promocionó la práctica del fútbol entre los obreros, empleados y funcionarios de la fábrica, formó parte del equipo e incluso trajo de Inglaterra a Arequipa el primer e histórico balón con el que se practicaba popularmente.

En la Liga de Arequipa 
El equipo empezó a participar en torneos oficiales desde septiembre de 1914 al derrotar al Juventud Sportiva. Fundada la Liga Sportiva de Arequipa, hoy Liga Provincial de Arequipa, alcanzó el subcampeonato en el primer torneo organizado por ésta al caer derrotado en la final frente al White Star en 1918 en un partido que se fue a tiempo extra.

La época dorada del club se dio durante la década de los 20 del , alzándose con varios trofeos que lo convirtieron en uno de los equipos más poderoso de la ciudad, los títulos incluyeron campeonatos en los años 1920, 1922 y 1926 y un subcampeonato en 1929, todos estos torneos organizados por la Liga Provincial de Arequipa, en la cual participó hasta 1974. Fue digno representante de la ciudad en torneos amistosos llevados a cabo con clubes de Mollendo, Lima y Callao como el Association, Centro Tarapacá y Atlético Chalaco.

En julio de 1930 realizó una gira a la ciudad de Lima donde obtuvo un empate 2-2 con la Federación Universitaria y una derrota 3-1 ante Ciclista Lima Association. En la gira destacaron el delantero Alfredo Alegre, el back Medina y el arquero O'Brien. Instaurados los descensos en 1933, el Victoria sería uno de los primeros tres clubes en bajar de categoría, lo que lo obligaría a participar de la segunda categoría para el próximo año; sin embargo, el club desestimó esta opción dedicándose eventualmente a organizar torneos cortos de fútbol en el Huayco hasta que finalmente decide adherirse a la segunda categoría en 1941 pudiendo haber regresado a primera debido a su destacada participación.

Mudanza a la liga de Uchumayo 

A partir de 1975, el club forma parte de la primera división de la Liga de Uchumayo. En los años siguientes, el Victoria ha tenido una participación discreta en la liga de Uchumayo, no logrando conseguir el título distrital desde 2007.   

En el año 2018 formó parte del cuadrangular de la Copa Centenario organizada por la Liga Provincial de Arequipa por los 100 años de esta organización junto a los clubes White Star, Independencia y Aragonés Porongoche de la Liga Distrital de Paucarpata.

Rivalidades 
El Sport Victoria del Huayco posee una fuerte rivalidad con el Unión Salaverry, el vicedecano de Uchumayo, con el cual disputa el "Clásico de Uchumayo".

Uniforme 
 Uniforme titular: Camiseta roja, pantalón blanco, medias blancas.
 Uniforme alterno: Camiseta blancas, pantalón blanca, medias blancas.

Estadio

Palmarés

Torneos nacionales 
Liga Provincial de Arequipa: 1920-I, 1922-II, 1926-I.
Liga Distrital de Uchumayo: 1978, 1979, 1980, 1995, 1997, 1998, 2007.

Enlaces externos 
 Liga Distrital de Uchumayo 2006.

Referencias 

Equipos de fútbol desafiliados de Perú
Equipos de fútbol de Arequipa
Equipos de fútbol fundados en 1904